Novosad steht für:

 Novosad, Gemeinde in der Slowakei
 Novosad Island, Insel in der Antarktis

Novosad ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Novosad (* 1954), slowakischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Nowossad